

События 
 2 февраля — повстанческая армия Рафаэля Карреры вступила в город Гватемалу.
 март — Великое наводнение в Буде и Пеште.
 16 марта — императорская армия Бразилии заняла город Сан-Салвадор и ликвидировала самопровозглашённую Республику Баия.
 14 апреля — федеральная армия Франсиско Морасана вступила в город Гватемалу, покинутый отрядами Рафаэля Карреры.
 30 апреля — Никарагуа объявила о выходе из Федеральной республики Центральной Америки.
 8 мая — опубликование в Англии «Народной хартии» 
 31 мая — конгресс Федеральной республики Центральной Америки объявил входившие в федерацию государства свободными в установлении любой формы правления при условии сохранения республиканского строя, представительной власти и разделения властей. Начало распада Центральноамериканской федерации.
 5 июля — отделившаяся от Гватемалы Республика Лос-Альтос принята шестым членом в Федеральную республику Центральной Америки.
 16 июля — Великобритания, Пенджаб и бывший шах Афганистана Шуджа уль-Мульк подписали трёхсторонний договор, по которому Шуджа отказывался от Кашмира, Пешавара и ряда других территорий в пользу Пенджаба в обмен на помощь в восстановлении на престоле, которую должны были ему оказать Великобритания и Пенджаб.
 3 сентября — в Киеве открыт Институт благородных девиц.
 1 октября — Первая англо-афганская война: генерал-губернатор Индии граф Окленд распространил манифест, объявляющий войну шаху Афганистана Дост Мухаммеду, обвинённому в препятствовании свободной торговли и в создании угрозы границам Британской Индии
 18 октября — французская армия в Алжире нарушила Тафнский договор и начала военные действия против эмирата Абд аль-Кадира.
 15 ноября — Первая англо-афганская война: отряды претендента на афганский престол Шуджи уль-Мулька выступили из Лудхияны в направлении Афганистана.
 16 ноября — Битва за ветряную мельницу близ канадского Прескотта закончилась победой британцев и лоялистской милиции, республиканские повстанцы потерпели поражение.
 27 ноября — Битва при Сан-Хуан-де-Улуа в ходе Кондитерской войны между Мексикой и Францией.
 2 декабря — Первая англо-афганская война: отряды Шуджи уль-Мулька пресекли границу британских владений в Индии и вторглись в Афганистан.
 8 декабря — в Кингстоне казнён Миколай Шульц, командир повстанческого отряда канадских республиканцев.
 10 декабря — Первая англо-афганская война: британская армия вторглась в Афганистан. Вместе с ней перешёл границу претендент на афганский престол Шуджа уль-Мульк

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1838 году
 25 января — Вревская (урождённая Варпаховская) Юлия Петровна, баронесса, одна из первых сестёр милосердия из среды высшего света. Дочь участника Бородинского сражения польского дворянина Петра Евдокимовича Варпаховского (1791—1875), (1878).
 11 марта — маркиз Окума Сигэнобу — японский политик, премьер-министр Японии в 1914 — 1916 годах (ум. 1922).
 15 марта — Карл Юльевич Давыдов, русский виолончелист, педагог и композитор.
 2 апреля — Леон Мишель Гамбетта, французский политический и государственный деятель, премьер-министр Франции в 1881 — 1882 годах (ум.1882)
 24 июня — Ян Матейко, польский художник, лидер национального романтизма в польском изобразительном искусстве.
 дата неизвестна — Дмитрий Павлович Соломирский, последний представитель династии горнозаводчиков Турчаниновых — Соломирских, меценат, почётный член УОЛЕ. Сын П. Д. Соломирского, внук Д. П. Татищева, правнук Алексея Фёдоровича Турчанинова.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1838 году
 30 марта — Фредерик Сезар Лагарп, швейцарский государственный деятель, учитель будущего Александра I, глава Директории Гельветической республики в 1798 — 1800 годах (род. 1754).
 20 апреля — граф Н. Н. Новосильцев, русский государственный деятель.
 12 мая — Анджей Снядецкий, польский врач, биолог, химик, профессор Виленского университета.
 17 мая — Шарль Морис де Талейран-Перигор, знаменитый французский политик и дипломат времён Французской революции, Директории, Первой империи и Реставрации, неоднократно занимавший пост министра иностранных дел Франции. Премьер-министр Франции в 1815 году (род. 1754).
 10 ноября — Котляревский, Иван Петрович, украинский писатель, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы.

См. также

Примечания